Candy Shop, Magyarország egyik legnagyobb illegális tartalmakat gyűjtő (warez) szervere volt
Candy Shop, 50 Cent amerikai rapper 2005-ös The Massacre c. albumának egyik száma